Ало́нсо Муда́рра (; около 1510 — 1 апреля 1580, Севилья, Испания) — испанский композитор, исполнитель на виуэле.

Биография 
Придворный музыкант герцогов де Мендоса. Сочинял песни как на тексты испанских и итальянских поэтов, так и на тексты латинских поэтов (Овидий,  Гораций,  Вергилий).  В сборник пьес Мударры «Tres libros de música en cifras para vihuela» (1546) вошло около 70-ти произведений для виуэлы, гитары (фантазии, гальярды, тьенто, паваны), обработки романсов и вильянсико для голоса и виуэлы.

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 359 — ISBN 5-85270-033-9
 Tres libros de música en cifras: para vihuela (1546). Alonso Mudarra. Edición facsímil con estudio introductorio por James Tyler. Ed. Chanterelle. Monaco. 1980. — ISBN 0906700124, ISBN 9780906700129
 Tres libros de música en cifras para vihuela. Alonso Mudarra. Transcripción y estudio por Emilio Pujol. CSIC. Instituto Español de Musicología. Barcelona. 1984. — ISBN 8400056809, ISBN 9788400056803
 Reese G. Music in the Renaissance. New York: Norton & Co., 1954. — ISBN 0393095304

Ссылки 
 Алонсо Мударра на Allmusic